Scincus vittatus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Scincus vittatus Olivier, 1807 est un synonyme de Trachylepis vittata (Olivier, 1807)
 Scincus vittatus Quoy & Gaimard, 1824 nec Olivier, 1807 est un synonyme de Eulamprus quoyii (Duméril & Bibron, 1839)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Sphenomorphinae
Mabuyinae